Sivori o Sívori en su grafía castellanizada, es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Arturo Igoroin Sanjurjo, futbolista español apodado Sívori.
Camillo Sivori, violinista y compositor italiano.
Carlos Sívori Alzérreca, político y vinicultor chileno.
Eduardo Sívori, pintor argentino.
Francesco Sivori, almirante italiano.
Omar Sívori, futbolista argentino nacionalizado italiano.
Regina María Sívori, madre del papa Francisco.